22. Светско првенство у рукомету 2011. у организацији Међународне рукометне федерације, одржано је у Шведској од 13—30. јануара 2011. Последње светско првенство у Шведској одржано је пре 18 година 1993. Играло се у осам градова: Малмеу, Лунду, Гетеборгу, Кристијанстаду, Шевдеу, Јенћепингу, Линћепингу и Норћепингу. Полуфиналне утакмице су се играле 28. јануара у Малмеу и Кристианстаду, а финале 30. јануара у Малме арени. Шведска је своје утакмице у групном делу играла у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, а остале утакмице Шведска је играла у Малмеу.

Право да буде домаћин овом првенству, Шведска је добила на Конгресу ИХФ у Немачкој 18. октобра 2008, у конкуренцији са Данском, Шпанијом и Мађарском. Више од половине мечева одигране су на југу Шведске, где је саграђено више модерних дворана. Дворане, уз добру инфраструктуру и велико интересовање за рукомет су одлучујући аргументи за победу Шведске у борби за домаћинство.

Дворане

Групе 
Жреб група за 22. Светско првенство у рукомету одржан је 9. јула 2010. у Гетеборгу у Скандинавијум арени. 

Екипе су биле подељене у шест „шешира“ по четири. Групе су формиране извлачењем по једне екипе из сваког шешира и тако су формиране групе у предтакмичењу.

После завршеног жребања групе су изгледале овако:

Састави репрезентација

Први круг 

У овом делу такмичења екипе су подељене у четири групе А, Б, Ц, Д са по шест екипа. У групама се игра по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Три првопласирне екипе из сваке групе прелазе у Други круг и формирају две нове групе. Групу 1 коју чине клубови из група А и Б, а групу 2 екипе из група Ц и Д. Резултати из првог круга се преносе у новоформиране групе.

Екипе које у у првом кругу у групама освојили четврто, пето и шесто место по истом принципу формирају две групе у којима ће играти за пласман од 13 до 24 места на првенству у такмичењу које се зове Президент куп.

Група А (Кристианстад/Лунд) 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено, ПО = пораз, ГД = голова дао, ГП = голова примио, ГР = гол-разлика

Група Б (Норћепинг/Линћепинг)

Група Ц (Малме/Лунд)

Група Д (Гетеборг)

Други круг

Група 1 (Јенћепинг)

Група 2 (Малме/Лунд)

Финална фаза

Утакмице за пласман

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман 

{| style="background-color: transparent; width: 80%"
| width="" align="left" valign="top" |

Награде

Најбољи тим турнира 
 Голман:  Тјери Омејер
 Лево крило:  Хавард Тведтен
 Леви бек:  Микаел Хансен
 Пивот:  Бертран Жил
 Средњи бек:  Далибор Додер
 Десни бек:  Александер Петерсон
 Десно крило:  Ведран Зрнић

Најбољи играч турнира 
  Никола Карабатић

Најбољи голмани

Најбољи стрелци

Судије

Права преноса 
 : Тик Спортс
 : ОРФ Спорт Плус
 : ТВ Еспорте Интеративо
 : ХРТ
 : ТВ 2, ДР
 : Канал +
 : АРД, ЗДФ, Спорт1
 : Спорт 1
 : 2 Спорт
 : ТВ 2
 : Телевизија Пољска
 : Спорт ТВ
 : Ал Џазира Спорт
 : Бум Спорт 1
 : Радио-телевизија Србије, Арена Спорт
 : Теледопорте
 : ТВ 4

Спољашње везе 

 Званични сајт

Светско првенство у рукомету
Светско првенство у рукомету 2011.
Рукомет у Шведској
Рукомет у 2011.